Laurent Eudeline (né en 1960), coureur cycliste français ;
 Patrick Eudeline (né en 1954), critique de rock, musicien, chanteur et écrivain français ;
 Robert Eudeline (1874-1959), manager de boxer français ;
 Yohann Eudeline (né en 1982), footballeur français.

Patronyme normand